'no cristianos puede designar a:
 Una forma de denominar al mundo de los cristianos nuevos o conversos, especialmente en la Monarquía Hispánica del Antiguo Régimen.
 Un movimiento religioso del siglo XIX denunciado como anticatólico por la Iglesia católica: especie de filosofía cristiana que algunos escritores modernos han procurado substituir a las creencias católicas.
 Otros conceptos que pretenden definir algún nuevo tipo de cristianismo, en muy diferentes contextos.

No debe confundirse con:
 Neocatolicismo
 Neocatólicos, un movimiento político e ideológico español de mediados y finales del siglo XIX.

Notas